Barbara Yelverton (1810-1858) – nobildonna inglese, XX baronessa Grey de Ruthyn
 Charlie Yelverton (n. 1948) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense